Godec ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alenka Godec (* 1964), slowenische Sängerin
 Sabina Godec, deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Tomaž Godec (1905–1942) slowenischer Skilangläufer und Politiker 
 Werner Godec (* 1946), deutscher Graveur und Medailleur